Sweet Oblivion () — шестой студийный альбом группы Screaming Trees, выпущенный 8 сентября 1992 года. Sweet Oblivion был самым коммерчески успешным альбомом группы (продано более 300 тысяч копий) до выхода Dust; он принёс Screaming Trees большую популярность. Сингл «Nearly Lost You» стал самым большим хитом группы.

Список композиций

Чарты 
Альбом

Синглы

Видеоклипы 
Клипы были сняты на песни Shadow of the Season, Nearly Lost You, Dollar Bill и Butterfly.

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы Screaming Trees
Альбомы Epic Records